Mužská dvouhra Open 13 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do singlové soutěže marseillského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů.

Vítězem se stal obhájce trofeje a druhý nasazený Řek Stefanos Tsitsipas, jenž ve finále za 86 minut zdolal kanadskou turnajovou sedmičku Félixe Augera-Aliassimeho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour z desátého odehraného finále. 21letý Tsitsipas vyhrál v Marseille šestnáct setů v řadě a stal se prvním od Švéda Thomase Enqvista z roku 1998, který obhájil trofej. Naopak 19letý Auger-Aliassime neuspěl ani v pátém finále túry ATP, čímž navázal týden starou porážku z boje o titul na Rotterdam Open 2020.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2020
ATP Tour 2020